Astérix et Cléopâtre est un album de bande dessinée de la série Astérix, deux fois adapté au cinéma, sous les titres :
 Astérix et Cléopâtre (1968), film d'animation franco-belge coréalisé par René Goscinny, Albert Uderzo ;
 Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002), film français réalisé par Alain Chabat.